

Cinema 
 Gli spietati (Unforgiven) – film del 1992 diretto da Clint Eastwood

Musica 
 Unforgiven – album di Lennie Niehaus, colonna sonora del film Gli spietati
 Unforgiven – album di X-Raided del 1999
 Unforgiven – singolo delle The Go-Go's del 2001, dall'album God Bless the Go-Go's
 Unforgiven – album dei Cockney Rejects del 2007
 Unforgiven – singolo di Joe Cocker del 2010

Wrestling 
 Unforgiven: In Your House – evento della World Wrestling Federation
 Unforgiven (WWE) – evento pay-per-view della WWE
 Unforgiven 1999 – edizione del 1999 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Federation
 Unforgiven 2000 – edizione del 2000 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Federation
 Unforgiven 2001 – edizione del 2001 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Federation
 Unforgiven 2002 – edizione del 2002 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Federation
 Unforgiven 2003 – edizione del 2003 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Unforgiven 2004 – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Unforgiven 2005 – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Unforgiven 2006 – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Unforgiven 2007 – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment
 Unforgiven 2008 – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla World Wrestling Entertainment

Pagine correlate 
 The Unforgiven